Фе́сиков — фамилия.

Известные носители 
 Фесиков, Василий Георгиевич (род. 1965) — российский волейбольный тренер.
 Фесиков, Сергей Васильевич (род. 1989) — российский пловец.

 Фесикова, Анастасия Валерьевна (урождённая Зуева, род. 1990) — российская пловчиха.